Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Anders Järryd 6-3, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Pat Cash (quarti di finale)
 Joakim Nyström (primo turno)

 Anders Järryd (finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (semifinali)
 Christo van Rensburg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1987